Ветлечебницы — название нескольких населённых пунктов:
 Посёлок Ветлечебницы — бывший посёлок в Московской области, включённый в состав города Пушкино.
 Посёлок Ветлечебницы — посёлок в Михайловском районе Рязанской области.